Рио Пиједра има више значења:

 Рио Пиједра (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Пиједра (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику